Day for Night, un album de Spock's Beard, paru en 1999 ;
 Day for Night, un album de The Tragically Hip, paru en 1994.

Voir aussi